Эпе:

 Эпе — община в Нидерландах, в провинции Гелдерланд.
 Эпе — деревня в Нидерландах, в провинции Гелдерланд, центр одноимённой общины.
 Эпе — город в Нигерии.
 Эпе, Хайнц (1910—1942) — немецкий и норвежский троцкист.